Astorga (opera)
 Astorga (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie León in de regio Castilië-León
 Astorga (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Astorga (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná